Рука пустыни () — скульптура в пустыне Атакама<ref>The Giant Hand Buried in the Atacama Desert  на сайте scribol.com</ref> в 400 метрах от  Панамериканского шоссе в области Антофагаста (Чили).

Скульптура представляет собой левую ладонь человека, которая как будто высовывается из-под земли примерно на три четверти. Высота скульптуры — 11 метров. Автор — чилиец Марио Ираррасабаль. По замыслу автора, его работа должна выражать человеческую несправедливость, одиночество, горе и муки, а столь заметный размер — уязвимость и беспомощность. Материал конструкции — бетон на стальном каркасе. Открытие состоялось 28 марта 1992 года.

Скульптура — популярное место для съёмки, она попала во множество рекламных роликов и музыкальных клипов. «Руку» часто разрисовывают граффити, поэтому власти её регулярно очищают, в частности, в рамках празднования всемирного дня туризма в 2013 году власти Антофагасты и министерство туризма страны организовали её очищение силами 20 волонтёров. Заботу о памятнике взяло на себя «Объединение за Антофагасту» , её члены занимаются очисткой памятника и взывают к посетителям с просьбами не покрывать его надписями.

 См. также 
 Рука Пунта-дель-Эсте — очень похожая скульптура того же автора на пляже города Пунта-дель-Эсте в Уругвае.

 Примечания 

 Ссылки 

 Corporación Pro Antofagasta — Escultura Mano del Desierto на сайте corporacionproa.blogspot.com.es

Скульптуры по алфавиту
Скульптуры 1992 года
Антофагаста (область)
Достопримечательности Чили
Здания и сооружения Чили
Атакама
Панамериканское шоссе
Ленд-арт
Кисть
Скульптуры из цемента